

Patronyme 

 Charles-Anthoine Gonnet (1897 - 1985), joueur international français de rugby à XV, écrivain et scénariste ;
 Claude Gonnet (1795 - 1866), officier et homme politique savoyard du royaume de Sardaigne ;
 Esteban Gonnet (1829-1868), photographe franco-argentin ;
 Gabriel Gonnet (1931 - 1982), prêtre du diocèse de Lyon et aumônier national de la Fédération sportive et culturelle de France de 1979 à 1982 ;
 Georges Bermond-Gonnet (1921 - 1990), joueur de hockey sur glace français ;
 Gontran Gonnet (1815 - 1899), homme politique français ;
 Gontrand Gonnet (1878 - 1949), homme politique français, fils de Gontran Gonnet ;
 Henri Gonnet, mort en 1945 ou 1946, milicien français ;
 Jacques Gonnet, universitaire français ;
 Jean-Louis Gonnet (1956 - ), réalisateur français ;
Marguerite Gonnet (1898-1996), résistante française ;
 Roger Gonnet (1941 - ), militant anti-sectes et écrivain français.

Toponyme 

 La Rue Gonnet à Paris.
 Manuel B. Gonnet, ou simplement Gonnet, localité de la banlieue de La Plata, en Argentine.
Patronyme français